Ла-Вельес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 25,50 км². Население — 576 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 14 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки